batorówka – szabla

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Batorówka – część wsi Kosów w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Moszczenica
 Batorówka – część wsi Harbutowice w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Sułkowice

Inne 
 Batorówka – wieś w rejonie grodzieńskim na Białorusi
Batorówka - popularna nazwa dawnego Pałacu Sapiehów w Grodnie na Białorusi
 Chmelnyćke – dawniej Batorówka, wieś w rejonie horochowskim na Ukrainie